Chevilly ist der Name von Orten in Frankreich:

 Chevilly (Loiret), Gemeinde im Département Loiret
 Chevilly-Larue, Gemeinde im Département Val-de-Marne
 Chevilly, Ortschaft in der Gemeinde Arenthon im Département Haute-Savoie
 Chevilly, Ortschaft in der Gemeinde Excenevex im Département Haute-Savoie

sowie in der Schweiz:
 Chevilly VD Gemeinde im Kanton Waadt